Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

27501–27600. • 27601–27700. • 27701–27800. • 27801–27900. • 27901–28000.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája